Hofstedt är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Hofstedt (född 2002), svensk alpin skidåkare	 
 Carl Petter Hofstedt (1813–1897), svensk musikinstrumentmakare
 Hilma Hofstedt (1882–1937), svensk politiker	 
 Olof Hofstedt (1852–1936), svensk militär

Svenska efternamn